Cato eller Kato kan henvise til flere artikler:
 Cato den Ældre (Maior 234-149 f.Kr.) med tilnavnet Censor eller
 Cato den Yngre (Minor 95-46 f.Kr.)
 Lucius Porcius Cato (død 89 f.Kr.) – romersk konsul
 Cato Fong – en biperson i Den lyserøde panter (staves med K i Et skud i mørke)
 Kato (DJ) – dansk DJ og producer
 Recato – en dansk grafisk virksomhed, opr. kaldet Chr. Cato's litografiske Etablissement